

Persone 
 Benedetto Aloisi Masella – cardinale italiano, nipote di Gaetano
 Gaetano Aloisi Masella – cardinale italiano 
 Maria Masella – scrittrice italiana

Pagine correlate 
Maselli